Rivista militare, manifestazione durante la quale un'autorità ispeziona un insieme di soldati;
Rivista Militare, periodico trimestrale italiano;
Rivista Militare Russa, periodico mensile russo.